Гай Лици́ний Кальв Столо́н (; умер после 357 года до н. э.) — древнеримский политический деятель из неименитого плебейского рода Лициниев, двукратный консул (в 364 и 361 годах до н. э.), неоднократно избиравшийся народным трибуном.

Биография 
Столон происходил из неименитого к тому времени плебейского рода Лициниев и приходился сыном некоему Гаю Лицинию Кальву.

Кальв Столон довольно быстро стал одним из вождей городских низов, в связи с чем в промежутке с 376 по 367 годы до н. э. восемь раз избирался народным трибуном. Выступал за установление равных прав между плебеями и патрициями.

В 367 году до н. э. совместно с Луцием Секстием Латераном предложил законы, согласно которым одним из консулов обязательно должен быть представитель плебса. С этого момента и развернулась горячая социально-политическая борьба вокруг их инициативы; лишь к 362 году, во многом благодаря влиятельному содействию Марка Фабия Амбуста, законы были утверждены сенатом. Выборы консулов на 361 год до н. э. уже проходили по новому закону. По результатам тех выборов Столон стал одним из первых консулов-плебеев совместно с Гаем Сульпицием Петиком. Во время своей каденции добился принятия закона, согласно которому никому из плебеев не разрешалось иметь более пятисот югеров земли из фонда так называемого ager publicus. Однако, сам Столон владел означенным количеством земельных угодий и, помимо прочего, выделил ещё 500 югеров своему сыну. Поэтому в 357 году до н. э. он был привлечён к суду и стал первым сенатором, обвинённым по собственному закону; суд приговорил Лициния к выплате огромной денежной суммы в 10 тысяч ассов.

Семья 
В браке с дочерью консулярного трибуна 381 года до н. э. Фабией Амбустой-младшей у Столона родился сын, Гай Лициний Кальв, о котором источники ничего не сообщают.

Литература 
 Тит Ливий. История Рима от основания Города, VI, 32—34, 36, 38.
 Smith W. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.
 Энциклопедический словарь: в 3-х томах // Гл. ред. Б. А. Введенский. — : 2-я типография «Печатный двор» им. А. М. Горького, 1954. — 720 с. — Т. II (К—П) — С. 274.

Народные трибуны
Лицинии